gospodarz – chłop, rolnik, właściciel gospodarstwa rolnego, zobacz też gazda, kmieć, zagrodnik, gbur, bamber (od miasta Bamberg), gospodarz domu
 gospodarz – organizm
 państwo-gospodarz – państwo

 Gospodarz – wieś
 Gospodarz – gromada

Zobacz też 
 Hospodar